Николай Бритвин:
 Бритвин, Николай Васильевич (1937—2016) — начальник Политического управления пограничных войск КГБ СССР (1987—1991), генерал-лейтенант
 Бритвин, Николай Николаевич (род. 1954) — начальник УФСБ по Ростовской области (2003—2010), генерал-полковник.